Rothmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rothmüller (18. Jh.–19. Jh.), österreichischer Landschaftsmaler, Kupferstecher und Lithograf
 Gabi Rothmüller (* 1959), deutsche Regisseurin und Schauspielerin
 Jacques Rothmüller (1804–1862), französischer Landschaftsmaler, Zeichner und Lithograf
 Johann Rothmüller (1882–1965), österreichischer Architekt
 Karl Rothmüller (1860–1930), bayerischer Goldschmied, Königlich Bayerischer Hoflieferant und Professor

Siehe auch:
 Rothmühl
 Rothmühle
 Rotmühle